Панфилки — название населённых пунктов в России:

 Панфилки — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Панфилки — деревня в Ярославском районе Ярославской области.